Antonio Soler ist der Name folgender Personen:

* Antonio Soler (Komponist) (1729–1783), spanischer Komponist
 Antonio Soler (Schriftsteller) (* 1956), spanischer Schriftsteller
 Antonio Ruiz Soler (1921–1996), spanischer Tänzer und Choreograf